Bradytus — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). 

Синонимы:
 Linconus Fischer von Waldheim, 1829
 Omius Fischer von Waldheim, 1829
 Pseudobradytus Csiki, 1908

Виды 
К этому подроду относятся 35 видов:
 Amara ampliata (Bates, 1873) 
 Amara amplipennis Baliani, 1943 
 Amara apricaria (Paykull, 1790) 
 Amara aurichalcea Germar, 1824 
 Amara avida (Say, 1823) 
 Amara batesi Csiki, 1929 
 Amara browni Lindroth, 1968 
 AAmara chalciope (Bates, 1891) 
 Amara consularis (Duftschmid, 1812) 
 Amara crenata Dejean, 1828 
 Amara dissimilis Tschitscherin, 1894 
 Amara distinguenda Morawitz, 1862 
 Amara elegantula Tschitscherin, 1899 
 Amara exarata Dejean, 1828 
 Amara fulva (O.F. Müller, 1776) 
 Amara glacialis (Mannerheim, 1853) 
 Amara insignis Dejean, 1831 
 Amara insularis G. H. Horn, 1875 
 Amara irkutensis Baliani, 1934 
 Amara latior (Kirby, 1837) 
 Amara lindrothi Hieke, 1990 
 Amara macra (Bates, 1883) 
 Amara majuscula (Chaudoir, 1850) 
 Amara micantula Hieke 1994 
 Amara mikae Lafer, 1980 
 Amara neomexicana (Casey, 1924) 
 Amara ondai Morita, 1995 
 Amara pallidula (Motschulsky, 1844) 
 Amara pingshiangi Jedlička, 1957 
 Amara pseudosimplicidens Lafer, 1980 
 Amara reitteri Tschitscherin, 1894 
 Amara schwarzi (Hayward, 1908) 
 Amara simplicidens Morawitz, 1863 
 Amara sinuaticollis Morawitz, 1962 
 Amara validula Tschitscherin, 1899

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Bradytus Stephens, 1828

Харпалины